Il singolare dell'Ameritech Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Jana Novotná era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Nathalie Tauziat.

Lindsay Davenport hanno battuto in finale 6–0, 7–5 Nathalie Tauziat.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (quarti di finale)
  Monica Seles (quarti di finale)
  Lindsay Davenport (campionesse)
  Iva Majoli (semifinali)

 Mary Pierce (secondo turno) 
 Mary Joe Fernández (primo turno) 
 Brenda Schultz (secondo turno) 
 Lisa Raymond (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Ameritech Cup 1997